Persoon
 Chadzji Dimitar (1840-1868) - een Bulgaarse revolutionair 

Plaatsen in Bulgarije
Chadzjidimitrovo (Jambol) - een dorp in gemeente Toendzja, oblast Jambol; 
Chadzjidimitrovo (Stara Zagora) - een dorp in gemeente Kazanlak, oblast Stara Zagora;
Chadzjidimitrovo (Veliko Tarnovo) - een dorp in gemeente Svisjtov, oblast Veliko Tarnovo.